Baré peut désigner :

Patronyme 
 Alain Baré, footballeur (attaquant) et entraîneur français ;
 Françoise Baré, archéologue et historienne de l'art ;
 Ibrahim Baré Maïnassara (1949-1999), président de la République du Niger de 1996 à 1999 ;
 Jeanne Baré ou Barret (1740-1807), exploratrice et botaniste française, première femme à avoir fait le tour du monde ;
 Jean-François Baré, anthropologue français ;
 Yves Baré, footballeur belge.

Surnom 
 Jader Volnei Spindler, dit Baré, footballeur brésilien.

Toponymes 
 Baré, un village du département et la commune urbaine de Nouna, dans la province du Kossi et la région de la Boucle du Mouhoun au Burkina Faso.
 Baré, un village du  du département et la commune urbaine de Bobo-Dioulasso, dans la province du Houet et la région des Hauts-Bassins au Burkina Faso.
 Baré, une commune du Cameroun.
 Baré-Bakem, une commune du Moungo au Cameroun.
 Baré Village, une localité de Baré-Bakem dans le Moungo au Cameroun.

Ethnologie 
 Le peuple baré, peuple d'Amazonie.

Linguistique 
 Les langues baré, groupe de langues arawakiennes.
 Le baré, langue arawakienne faisant partie du groupe des langues baré.

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme